Hopewell School steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Hopewell School (Massachusetts), ID-Nr. 80001364
 Hopewell School (Texas), ID-Nr. 84003859
 Hopewell District No. 45 School, Arkansas, ID-Nr. 91001283